Гу́бкино — деревня в Новоржевском районе Псковской области. Входит в состав Стехновской волости.

Расположена в 14 км к северо-западу от города Новоржев.

Численность населения по состоянию на 2000 год составляет 41 житель.

Примечания 

Населённые пункты Новоржевского района